Hendersonia occulta är en snäckart som först beskrevs av Thomas Say 1831.  Hendersonia occulta ingår i släktet Hendersonia och familjen Helicinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
occulta